Dachlauer ist der Familienname folgender Personen:

Reinhard Dachlauer (1922–1995), deutscher Bildhauer
Kurt Dachlauer (* 1940), deutscher Fußballspieler